Goldfinger può riferirsi a:

Biografie
Ernő Goldfinger (1902-87), architetto ungherese

Media 
 Missione Goldfinger, romanzo del 1959 di Ian Fleming, il cui nome è un omaggio a Ernő Goldfinger
 Auric Goldfinger, personaggio del citato romanzo
 Agente 007 - Missione Goldfinger, film del 1964 tratto dal citato romanzo
 Goldfinger, brano musicale title track del citato film

Musica 
 Goldfinger, gruppo musicale statunitense
 Goldfinger, album del 1996 dell'omonimo gruppo citato